Vilém VIII. (10. března 1682 – 1. února 1760) vládl německému lankrabství Hesensko-Kasselsko od roku 1730 až do své smrti, nejprve jako regent (1730–1751) a poté jako lankrabě (1751–1760).

Život 
Narodil se v Kasselu jako sedmý syn Karla I. Hesensko-Kasselského a Marie Amálie Kuronské. Poté, co se jeho starší bratr Frederik stal králem Švédska v roce 1720 a otec zemřel v roce 1730, stal se de facto vládcem Hesenska-Kassela. Oficiálně se však stal lankrabětem až po bratrově smrti 25. března 1751.

O pět let později začala sedmiletá válka a Vilém se spojil s Pruskem a Británií. Hesensko-Kasselsko se ocitlo uprostřed válečných tažení a hned několikrát bylo obsazeno Francií. Vilém byl blízký přítel jakpruského krále Fridricha II. Velikého, tak římsko-německého císaře Karla VII.

Jeho druhý syn a nástupce Fridrich II. konvertoval ke katolictví, což Viléma donutilo k restrikcím proti katolíkům v kalvinistickém lankrabství a k předání hrabství Hanau vnukovi Vilémovi.

Během své vlády začal Vilém stavět zámek Wilhelmsthal v Caldenu a sbírat obrazy.

Rodina 
 1. Karel (21. 8. 1718 Kassel – 17. 10. 1719 tamtéž)
 2. Fridrich II. Hesensko-Kasselský (14. 8. 1720 Kassel – 31. 10. 1785 tamtéž), lankrabě hesensko-kasselský od roku 1760 až do své smrti
 I. ⚭ 1740 britská princezna Marie Hannoverská (5. 3. 1723 Londýn – 14. 2. 1772 Hanau)
 II. ⚭ 1773 Filipína Braniborsko-Schwedtská (10. 10. 1745 Schwedt – 1. 5. 1800 Berlín)
 3. Marie Amálie (7. 7. 1721 Kassel – 19. 11. 1744 tamtéž), svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

 Hugo Brunner (1898), "Wilhelm VIII. ", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (německy), 43, Lipsko: Duncker & Humblot, pp.   60–64
 Reinhard Dietrich (1996) (německy). Die Landesverfassung in dem Hanauischen = Hanauer Geschichtsblätter 34. Hanau. 
 Bernhard Schnackenburg (2000) (německy). Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel, Gründer der Kasselerer Gemäldegalerie . In: Heide Wunder (Ed.): Kassel im 18. Jahrhundert . Kassel. 71–87.
 Wolf von Both / Hans Vogt (Ed.) (1964) (německy). Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel. Ein Fürst der Rokokozeit = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck, Bd. 27,1 / Schriften zur Hessischen Kulturgeschichte, Bd. 1. Mnichov.
 Franz Carl Theodor Piderit (1844) (německy). Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Kassel S. 304 a násl.

Nositelé Řádu bílé orlice
Osobnosti sedmileté války
Narození v roce 1682
Narození 10. března
Narození v Kasselu
Sběratelé umění
Hesensko-Kasselští
Úmrtí v roce 1760
Úmrtí 1. února
Úmrtí v Dolním Sasku
Muži